Camillo Marcolini, comte italien ;
 Leandro Marcolini Pedroso de Almeida (1982-), footballeur international hongrois ;
 Marc'Antonio Marcolini,  cardinal italien ;
 Marietta Marcolini, contralto italienne ;
 Pierre Marcolini, pâtissier-chocolatier et entrepreneur belge.

Autre 
 Palais Brühl-Marcolini